De 2. Bundesliga 2007/08 was het 34ste seizoen van het tweede niveau van het Duits voetbalkampioenschap. Het ging van start op 10 augustus 2007 en eindigde op 18 mei 2008. In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 872 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.85 doelpunt per wedstrijd.
 
Borussia Mönchengladbach eindigde als eerste in de competitie en keerde daardoor terug op het hoogste niveau in Duitsland. De ploeg van de Limburgse trainer-coach Jos Luhukay won op 7 mei van SV Wehen Wiesbaden (3-0) en verzekerde zich daarmee van promotie naar de Bundesliga. Mönchengladbach was vorig seizoen naar het tweede niveau gedegradeerd.

De Duitse club kende dit seizoen een Nederlands tintje. Behalve Lukuhay verdedigden ook oud-Feyenoorder Patrick Paauwe, Roel Brouwers (ex-Roda JC), clubtopscorer Rob Friend (ex-SC Heerenveen), Sharbel Touma (ex-FC Twente) en oud-Ajacied Nando Rafael de clubkleuren van de vijfvoudig landskampioen (1970, 1971, 1975, 1976 en 1977).

In navolging van Borussia Mönchengladbach en 1. FC Köln dwong ook TSG 1899 Hoffenheim promotie af naar de Bundesliga. De club won op de slotdag van de competitie met 5-0 van SpVgg Greuther Fürth, waardoor het niet meer bijgehaald kon worden door concurrenten 1. FSV Mainz 05 en SC Freiburg.

De promotie van Hoffenheim was opmerkelijk. Vorig seizoen was de formatie nog naar de tweede Bundesliga gepromoveerd vanuit de Regionalliga. Nu loste de vereniging samen met Mönchengladbach en Köln, 1. FC Nürnberg, MSV Duisburg en Hansa Rostock af op het hoogste Duitse niveau.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
| 1 || Borussia Mönchengladbach
| 34
| 18
| 12
| 4
| 71 || 38
|   +33
| 66
|-style="background: #ACE1AF"
| 2 || TSG 1899 Hoffenheim
| 34
| 17
| 9
| 8
| 60 || 40
|   +20
| 60
|-style="background: #ACE1AF"
| 3 || 1. FC Köln
| 34
| 17
| 9
| 8
| 62 || 44
|   +18
| 60
|-
| 4
| 1. FSV Mainz 05
| 34
| 16
| 10
| 8
| 62 || 36
|   +26
| 58
|-
| 5
| SC Freiburg
| 34
|  15
|  10
|  9
|  49 || 44
|   +5
|  55
|-
| 6
| SpVgg Greuther Fürth
| 34
| 14
| 10
| 10
| 53 || 47
|   +6
| 52
|-
| 7
| Alemannia Aachen
| 34
|  14
|  9
|  11
|  49 || 44
|   +5
|  51
|-
|  8
| SV Wehen Wiesbaden
| 34
|  11
|  11
|  12
|  47 || 53
|   –6
|  44
|-
|  9
| FC St. Pauli
| 34
|  11
|  9
|  14
|  47 || 53
|   –6
|  42
|-
| 10
| TuS Koblenz
| 34
|  12
|  11
|  11
|  46 || 47
|   –1
|  41
|-
| 11
| TSV 1860 München
| 34
|  9
|  14
|  11
|  42 || 45
|   –3
|  41
|-
| 12
| VfL Osnabrück
| 34
|  10
|  10
|  14
|  43 || 54
|   –11
|  40
|-
| 13
| 1. FC Kaiserslautern
| 34
|  9
|  12
|  13
|  37 || 37
|   0
|  39
|-
| 14
| FC Augsburg
| 34
|  10
|  8
|  16
|  39 || 51
|   –12
|  38
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 15
|  Kickers Offenbach
| 34
|  9
|  11
|  14
|  38 || 60
|   –22
|  38
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 16
|  FC Erzgebirge Aue
| 34
|  7
|  11
|  16
|  49 || 57
|   –8
|  32
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 17
|  SC Paderborn 07
| 34
|  6
|  13
|  15
|  33 || 54
|   –21
|  31
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 18
|  FC Carl Zeiss Jena
| 34
|  6
|  11
|  17
|  45 || 68
|   –23
|  '29
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2007/08 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach

Bijgaand een overzicht van de spelers van Borussia Mönchengladbach, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Jos Luhukay de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2007/08
Bundesliga 2007/08

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 2007/08